

Letteratura 
 This Magic Moment – romanzo di Nora Roberts del 1983
 This Magic Moment – romanzo di Gregg Easterbrook del 1986

Musica 
 This Magic Moment – singolo dei Drifters del 1960
 This Magic Moment – singolo dei Jay and the Americans del 1968, cover dell'omonimo brano dei Drifters
 This Magic Moment – album di Earl Grant del 1969

Televisione 
 Momento magico (This Magic Moment) – episodio dell'ottava stagione della serie televisiva Grey's Anatomy
 This Magic Moment – episodio della serie di documentari 30 for 30